Jeanne Scopelli (1428-1491), carmélite italienne ;
 Alejandro Scopelli (1908-1987), footballeur italo-argentin.